

Brasil

Municípios 
Alto Alegre (Roraima)
Alto Alegre (Rio Grande do Sul)
Alto Alegre (São Paulo)
Alto Alegre do Maranhão
Alto Alegre do Pindaré
Alto Alegre dos Parecis
Capela do Alto Alegre

Distritos 
Alto Alegre (Colorado)

Bairros 
Alto Alegre (Maracanaú)

Argentina 
Alto Alegre (Córdova)

Desambiguações de topônimos